Bummelzug, Bummelbahn oder Bummler bezeichnet:
 umgangssprachlich einen Reisezug der Eisenbahn, der meist jede Station bedient:
 Personenzug
 Nahverkehrszug
 Regionalbahn
 Regionalzug
 Regio 
 im Straßenverkehr ein touristischen Zwecken dienendes Kraftfahrzeug mit einem oder mehreren Anhängern zur Personenbeförderung, siehe Wegebahn

Siehe auch